Fontelicella pilsbryana är en snäckart som först beskrevs av Baily, J. L och R. I. 1952.  Fontelicella pilsbryana ingår i släktet Fontelicella och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
pilsbryana